Projet Pegasus peut désigner :
 Projet Pegasus, une enquête journalistique internationale sur l'espionnage de membres de la société civile par le logiciel espion Pegasus ;
 Projet Pegasus, un centre de recherche fictif de l'univers Marvel.